Termenul „Fanfan la Tulipe” se poate referi la:

Fanfan la Tulipe, cântec (chanson) de Émile Debraux (1819)
Fanfan la Tulipe, operetă de Louis Varney (1882)
 Fanfan la Tulipe (film din 1925), film francez de aventuri din 1925 regizat de René Leprince.
 Fanfan la Tulipe (film din 1952), film francez de aventuri din 1952 regizat de Christian-Jaque.
 Fanfan la Tulipe (film din 2003), film francez de aventuri din 2003 regizat de Gérard Krawczyk.
Fanfan la Tulipe, numele unei mărci de stilouri create de Fernand Fleuret (1883-1945)
Fanfan-la-Tulipe, premier cavalier de France, roman de Pierre-Gilles Veber publicat în 1950.